Форествил има више значења:
 Форествил (Калифорнија)
 Форествил (Мериленд)
 Форествил (Охајо)
 Форествил (Пенсилванија)
 Форествил (Њујорк)
 Форествил (Висконсин)
 Форествил (Мичиген)